A férfi 5 kilométeres hosszútávúszás versenyét a 2011-es úszó-világbajnokságon július 22-én rendezték meg.

Eredmény

Források

Rajtlista
Eredmény

F05